Албумин може да се отнася за:

 албумини – група от белтъци
 овалбумин – протеина на яйчения „белтък“
 човешки серумен албумин – белтък от кръвния серум на човек
 говежди серумен албумин – белтък от кръвния серум на говедо, с широко практическо приложение